Bruno Alexandre da Silva Esteves, mais conhecido como Bruno Esteves (Lisboa, 27 de novembro de 1977), foi um árbitro de futebol português de Primeira Categoria Nacional, sendo atualmente Árbitro VAR. É filiado à Associação de Futebol de Setúbal e a sua profissão é Planeamento e Gestão de Stocks.

Naturais de Lisboa
Árbitros de futebol de Portugal
Nascidos em 1977